Folge steht für
 Wirkung einer Handlung oder eines Geschehens, siehe Kausalität
 Konsequenz im logischen Sinne
 eine Auflistung von endlich oder unendlich vielen fortlaufend nummerierten Objekten (beispielsweise Zahlen), siehe Folge (Mathematik)
 Reihenfolge (Abfolge), eine Reihe von aufeinanderfolgenden Dingen oder Ereignissen bzw. Verhaltensweisen
 eine zusammenhängende Reihe mehrere Karten in einem Kartenspiel
 Folge (Leutersdorf) ist ein Ortsteil der Gemeinde Leutersdorf im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Folge (Klingenberg) ist ein Ortsteil der Gemeinde Klingenberg im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

folgen steht für
 einem Ratschlag oder einer Anordnung nachkommen
 einer Macht oder Weisungsgebern, auch Eltern, Lehrern usw., gehorchen, siehe Gehorsam
 einem Lebewesen, einer Sache oder etwas Vorausbewegendem gleich oder später nachkommen
 einen gleichen oder ähnlichen  Zustand (z. B. der Erkältung oder dem Tod) in  festgelegter oder vermutet absehbarer Zeit selbst oder bei anderen gewahr werden 
 eine stattfindende Beschreibung, Erklärung, Film, Oper usw. oder einen teilgelesenen Text bis hier hin fortlaufend verstehen
 das Abonnieren von Beiträgen bei Twitter; die Abonnenten werden als „Follower“ (engl. to follow, folgen) bezeichnet, siehe Abonnement

Siehe auch: